UGM steht als Abkürzung für:
Gadjah-Mada-Universität (Bahasa Indonesia: Universitas Gadjah Mada), eine Universität in Indonesien
Umschlagzentrum Großmarkt München
Unabhängige Gemeinschaftsliste Matrei
United Ghana Movement, eine politische Partei in Ghana
Universität Gabriela Mistral

Abkürzung